H6 (Slovenië)
 H6 (Zwitserland); zie Hauptstrasse 6
 Britse onderzeeboot H 6; zie Hr.Ms. O 8 (1915)
 <h6> in HTML; zie Lijst van HTML-elementen